Африка́н — мужское имя латинского происхождения.

Значение, происхождение: «африканец» (лат.).

Именины 
Православные (даты даны по григорианскому календарю): 26 марта, 23 апреля, 3 июля, 10 ноября.

Известные носители 
 Африкан — римский политический деятель конца IV века.
 Африкан Богаевский (1872/3—1934) — российский военачальник и один из руководителей белогвардейского движения на юге России.
 Африкан Соколов (1917—1977) — Герой Советского Союза, подполковник.
 Африкан Фабий Максим — консул Римской империи.
 Африкан Шпир (1837—1890) — русский и немецкий философ-неокантианец.
 Марк Пупиен Африкан — римский государственный деятель начала III в.
 Секст Юлий Африкан — раннехристианский грекоязычный писатель, один из первых христианских историков.

Святые 
 Африкан, преподобный, память 3 июля;
 Африкан, мученик, память 10 ноября;
 Африкан Петрийский (Африканский), память 23 апреля, 26 марта.

Примечания

Литература 
 Грушко Е. А., Медведев Ю. М. Словарь имён. — 3-е изд. — Нижний Новгород: Три богатыря; Братья славяне, 1997. — 656 с. — ISBN 5-89458-012-9.

Мужские имена